Битва при Сардах (395 до н. э.) — сражение в ходе спартано-персидской войны, в ходе которой спартанский царь Агесилай II одержал решительную победу над персами.

С 399 года до н. э. Спарта вела войну с Персией на территории противника, в Малой Азии. Спартанцами командовал царь Агесилай, который действовал довольно успешно, продвинувшись вглубь вражеской территории. В 395 году до н. э. сатрап Тиссаферн атаковал во главе конницы один из отрядов спартанцев и нанёс им сильный урон. Однако Агесилай решил атаковать противника основными силами: сначала в бой пошла лёгкая пехота и конница, затем — тяжёлая пехота. Персы были обращены в бегство, греки преследовали их, убили многих из них и захватили их лагерь. После этого поражения царь Артаксеркс II приказал отрубить голову Тиссаферну и был вынужден искать мира со Спартой.

Литература 
 
 Рунг Э. В. Агесилай против Тиссаферна (Битва при Сардах 395 г. до н. э.)

Сражения по алфавиту
Сражения Древней Греции
Сражения державы Ахеменидов
Сражения 395 года до н. э.